Warrensburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Warrensburg (Illinois)
Warrensburg (Missouri)
Warrensburg (New York)